Николай Петрович Белянский (1931—2009) — бригадир строителей строительного управления № 4 треста «Шахтшахтострой», город Шахты, Ростовская область, Герой Социалистического Труда (1977).

Биография 
Родился на станции Готня Ракитянского района Курской области в семье рабочего.

В 15 лет остался сиротой. Многие местные жители уезжали на западную Украину, куда в 1947 году уехал и Николай Петрович. Батрачил: смотрел за скотиной, пахал землю, сеял и убирал пшеницу. В конце 1949 года вернулся домой.

По совету председателя сельсовета поехал на работу в Ростовскую область, в город Шахты. Поступил в ФЗО № 28. Получил специальность плотника с присвоением высокого разряда, так как учился на «отлично». В мае 1950 года Белянского направили работать в СУ-20 «Ростовшахтстрой» в бригаду плотников.

С июня 1952 по ноябрь 1955 — служил в армии, где получил специальность санинструктора. Работал начальником модельного склада неприкосновенного запаса военного госпиталя. После демобилизации Белянский вернулся в Шахты и пошёл работать плотником в строительное управление № 23 треста № 4 «Шахтшахтострой».

В ноябре 1955 года строил поверхностный комплекс шахты «Юбилейная» и одновременно принимал участие в строительстве жилья в посёлке Таловом. После сдачи шахты «Юбилейная» в эксплуатацию бригада была переведена на строительство холодильника мощностью 5 тысяч тонн готовой продукции. Объект находился в районе шахты «Октябрьская Революция». Первые награды за труд получает в 1966 году: за участие в строительстве поверхностного комплекса шахты «Юбилейная» — медаль «За трудовое отличие» и орден «Знак Почёта» — за участие в строительстве объекта «холодильник».

По пятилетнему плану началось сооружение крупнейшего в Европе шахтинского текстильного комбината (ХБК). Строительство гиганта лёгкой промышленности начал коллектив стройуправления  Стройка была объявлена ударной. По итогам пятилетки многие рабочие и инженеры были награждены орденами и медалями СССР. В том числе Н. П. Белянский награждён высшей наградой Родины — орденом Ленина. За строительство и сдачу в эксплуатацию прядильно-ткацкой фабрики (ПТФ) он был награждён орденом «Октябрьской Революции».

В 2006 году Н. П. Белянский отпраздновал юбилей 75-летия. Находился на пенсии, жил в городе Шахты.

Умер 16 апреля 2009 года, похоронен в г. Шахты.

Награды и Звания 
 За выдающиеся производственные успехи, достигнутые при строительстве прядильно-ткацкой фабрики Шахтинского хлопчатобумажного комбината имени 50-летия СССР Белянскому Н. П., бригадиру строительного управления № 23, стройтреста № 4 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1977 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Книжка Героя  орден Ленина  Золотая медаль «Серп и Молот»  и орденская книжка 
 Ордена Ленина (дважды), Октябрьской Революции, «Знак Почета», медаль «За трудовое отличие».
 Заслуженный строитель РСФСР.
 Присвоено звание «Почётный гражданин города Шахты» решением № 493 заседания Шахтинской городской Думы от 27 июля 2000 года.

Примечания

Литература 
 Белянский Николай Петрович // Герои труда Дона: биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008—2013.
 Бригадир: [о заслуженном строителе Н. П. Белянском] // Грушевский мост. — 2005. — № 4(5). — С. 24-25.
 Единороссы поздравили с юбилеем Почётного жителя: [75-летие Героя Соц. Труда Н. П. Белянского] // Шахтинского известия. — 2007. — 19 янв. — С. 1.
 Науменко, Ю. Призвание — строитель / Ю.Науменко // Ленинское знамя. — 1985. — № 219 (12 нояб.) — С. 3.
 О присвоении звания Героя Социалистического Труда бригадиру комплексной бригады строительного управления № 23 стройтреста № 4 Главсевкавказстроя Белянскому Н. П. Указ Президиума Верховного Совета СССР // Ленинское знамя. — 1977. — 15 апр. — С. 1.
 Семёнов, С. На всю жизнь: [очерк о Н. П. Белянском] / С.Семёнов // Ленинское знамя. — 1977. — 15 апр. — С. 2.

Ссылки 

 Шахтинцы — Герои Социалистического Труда
 Шахты :: Знаменитые горожане :: Белянский Николай Петрович
 Белянский Николай Петрович

Почётные граждане Шахты